Pułki piechoty noszące numer „30”:

Polskie:
 30 Pułk Piechoty im. Króla Jana Sobieskiego (XI 1918 – II 1919) → 3 Pułk Strzelców Lwowskich (II – IV 1919) → 40 Pułk Piechoty Dzieci Lwowskich
 30 Pułk Strzelców Kaniowskich (1919–1939)
 30 Pułk Piechoty (1944–1962) → 30 Pułk Zmechanizowany

Amerykański:
 30 Pułk Piechoty

Austriacki:
 30 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie:
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 30 (1725–1918)
 30 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1898–1917) → Pułk Strzelców Nr 30 (1917–1918)
 30 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Francuski:
 30 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii

Niemiecki:
  (1815–1919)

Rosyjski:
 30 Połtawski Pułk Piechoty (1798–1918)